Боговићи могу да буду:

 Боговићи (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Боговићи (Малинска Дубашница), насеље у општини Малинска Дубашница, Република Хрватска
 Горњи Боговићи, насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Доњи Боговићи, насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ